Gretchen — cantora e bailarina brasileira
Aleluia, Gretchen

Desambiguações de antropônimos